MIS steht für:
 Management-Informationssystem
 Marine Isotopic Stage, Zeiteinteilung der Paläoklimatologie, siehe Sauerstoff-Isotopenstufe
 Master of Information Systems, Master Graduierung der Wirtschaftsinformatik
 Mathematics in the Sciences (MPI-MIS) in Leipzig
 Maximum Independent Set, siehe Stabile Menge
 Medizinisches Informationssystem, Teil eines Krankenhausinformationssystem
 Metadaten-Informationssystem für Geodaten, auch GeoMIS
 metal insulator semiconductor, siehe Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur
 Mexican Institute of Sound, ein mexikanisches Musikprojekt
 Michigan International Speedway, eine Rennstrecke bei Brooklyn im Südosten Michigans
 Minimally invasive surgery, siehe Minimalinvasive Chirurgie, eine Klasse operativen Eingriffen mit minimalem Trauma
 Movimento Idea Sociale, italienische neofaschistische Partei
 Movimento Indipendentista Siciliano, Unabhängigkeitsbewegung Siziliens in den 1940er Jahren
 Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, 2004 neu gegründete separatistische Partei Siziliens
 Munich International School, eine Privatschule am Starnberger See
 Museu da Imagem e do Som (Rio de Janeiro), Museum für Bild und Ton in Rio de Janeiro
 Museu da Imagem e do Som de São Paulo, Museum für audiovisuelle Werke in São Paulo
 MIS AG, ein ehemals börsennotierter Softwarehersteller
 Bahnhof Ismaning nach DS 100
 Müller-Gang-inibierende Substanz, ein Proteohormon der sexuellen Differenzierung
 Multisystem Inflammatory Syndrome, ein neues Krankheitsbild bei Kindern im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2

Geografie:
 Mis (Trentino), Ortsteil der italienischen Gemeinde Sagron Mis in der Provinz Trient
 Mis (Fluss), Nebenfluss des Cordevole in Norditalien

Miś steht für:
 Engelbert Miś (* 1943), deutscher Journalist, Mitglied der deutschen Minderheit in Polen und ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift „Schlesisches Wochenblatt“
 Miś (Film), ein polnischer Kult-Film von Stanisław Bareja

mis steht für:
 ISO 639-2-Sprachcode für Sprachen ohne zugeteilten Code

Siehe auch:
 MIS-Kondensator

MIS